Джон Макінрой був до цього тричі підряд чемпіоном, але в півфналі його переміг Іван Лендл.

У фіналі Джиммі Коннорс здолав Івана Лендла з рахунком 6–3, 6–2, 4–6, 6–4.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1982 US Open Men's Singles draw 

1982 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу